Чемпионат Хорватии по футболу 2001/2002 годов — 11-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 28 июля 2001 года по 4 мая 2002 года приняли участие 16 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт лиги
 Статистика на сайте RSSSF

2001/2002
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2001 году
Спорт в Хорватии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002